Erland Hederistierna kan syfta på:

 Erland Hederstierna den äldre (1676-1730), svensk sjömilitär
 Erland Hederstierna den yngre (1770-1856), svensk militär